Arcidiocesi di San Juan de Cuyo – sede metropolitana della Chiesa cattolica in Argentina.
Arcidiocesi di San Juan (Porto Rico) – sede metropolitana della Chiesa cattolica in Porto Rico.

Pagine correlate 
Diocesi di San Juan